Errol ist als eine Variante von Erroll ein männlicher Vorname, der insbesondere im englischsprachigen Raum auftritt.

Bekannte Namensträger

Form Errol 

 Errol Walton Barrow (1920–1987), Politiker aus Barbados
 Errol Brown (1943–2015), jamaikanisch-britischer Popsänger
 Frederick Erroll, 1. Baron Erroll of Hale (1914–2000), britischer Politiker
 Gregory Errol Chamitoff (* 1962), US-amerikanischer Astronaut
 Errol Flynn (1909–1959), australisch-US-amerikanischer Filmschauspieler
 Errol Kerr (* 1986), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Errol Morris (* 1948), US-amerikanischer Regisseur und Dokumentarfilmer
 Errol Parker (1930–1998), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Leon Errol (* 1881 als Leonce Errol Sims; † 1951), australischer Komiker und Schauspieler in den USA

Form Erroll 

 Erroll Garner (1921–1977), US-amerikanischer Jazz-Pianist
 Erroll Grandy (1921–1991), US-amerikanischer Jazz-Organist und Musikpädagoge

Adelstitel 
 Earl of Erroll, britischer erblicher Adelstitel

Weiteres 
 Errol (New Hampshire), Ort im Coös County (New Hampshire), USA
 Errol (Schottland), Ort im schottischen Council Area Perth and Kinross, Vereinigtes Königreich

Siehe auch 
 Erol, türkischer männlicher Vorname

Weblinks 
 Errol auf en.wiktionary.org

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Englischer Personenname